Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Juan Bautista Torres ha sconfitto Benjamin Hassan con il punteggio di 7-6(7-2), 6-2.

Teste di serie 

  Nino Serdarušić (secondo turno)
  Thiago Agustín Tirante (semifinale)
  Genaro Alberto Olivieri (primo turno)
  Timofej Skatov (secondo turno)

  Evgenij Karlovskij (primo turno) 
  Johan Nikles (primo turno) 
  Michael Geerts (quarti di finale) 
  Daniel Michalski (secondo turno)

Qualificati 

  Adrian Andreev (primo turno)
  Clément Tabur (secondo turno)
  Jakub Paul (primo turno)

  Andrey Chepelev (primo turno) 
  Matteo Martineau (primo turno) 
  Francesco Maestrelli (secondo turno)

Wildcard 

  Arthur Fils (quarti di finale)
  Abel Hernández Aguila (primo turno)

  Luca Van Assche (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Internationaux de Tennis de Troyes 2022